6 sezon Formuły Abarth – rozpoczął się 24 kwietnia i zakończył 24 października po dwudziestu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Brandon Maïsano.

Zespoły i kierowcy 

* Kierowca, który uczestniczył w nie zaliczanej rundzie do mistrzostw na torze w Spa-Francorchamps.

Kalendarz

Klasyfikacje

Kierowcy 

‡ Runda na torze Spa-Francorchamps była nie zaliczana do mistrzostw, nie rozdawano punktów.

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Formuły Abarth
2010 w sportach motorowych
2010 we Włoszech
2010 w Belgii